Il termine Costituzione del Cile può riferirsi a tre carte costituzionali emanate durante la storia della Repubblica del Cile:
Costituzione cilena del 1833
Costituzione cilena del 1925
Costituzione cilena del 1980